Ламбда е името на серия от японски ракети. Семейството се състои от: Ламбда 2, LS-A, LSC-3, Ламбда 3, Ламбда 4 и LS-C.

На 11 февруари 1970 г. е изстрелян първият японски изкуствен спътник Осуми с ракетата Ламбда 4. Ламбда 4 е изстрелвана девет пъти, от които 5 са неуспешни. Първото изстрелване на Ламбда 4-S е на 26 септември 1966 г. от космически център Учиноура. Четвъртата степен при изстрелването се проваля и коства загубата на ракетата и товарът. Последното изстрелване на ракетата е на 1 септември 1974 г.

Изстрелвания

Външни препратки 
  Ламбда в Енциклопедия Астронавтика.
  Ламбда 4 в Енциклопедия Астронавтика.

Японски ракети-носители